Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1904 probíhala vně stadionu Francis Field v St. Louis. Soutěž se konala v období od 29. srpna do 3. září 1904 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 30 tenistů, z toho 29 Američanů. Jediným zahraničním hráčem se stal Němec Hugo Hardy.

Hrálo se na dva vítězné sety, včetně finále. Obhájci zlaté medaile z předchozí olympiády byli britští bratši Lawrence a Reginald Dohertyovi, kteří na olympiádu nepřicestovali.

Všechny medailové sady získali američtí tenisté. Olympijským vítězem se stal pár Edgar Leonard a Beals Wright, jehož členové ve finále zdolali dvojici Robert LeRoy a Alphonzo Bell po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Bronzové medaile obdržely oba poražené týmy – Clarence Gamble s Arthurem Wearem a Allen West s Josephem Wearem.

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1904